Бабкін Олександр Євграфович — російський чиновник.
 Бабкін Олександр Іванович — радянський футболіст.